Fijación oral puede referirse a:
 Un concepto derivado de la fase oral de la sexualidad según el psicoanálisis de Sigmund Freud.
 Varias producciones musicales de Shakira, que utiliza para su título un juego de palabras con el concepto anterior y otros (sexo oral y otros relacionados con lo oral, la oralidad, etc.), y utiliza tanto el inglés como el castellano:
 Fijación Oral vol.1, lanzado en junio de 2005.
 Oral Fixation vol.2, lanzado en noviembre de 2005.
 Tour Fijación Oral, tour realizado durante los años 2006 y 2007.
 Tour Fijación Oral (álbum en vivo), álbum en vivo lanzado noviembre de 2007.
 Oral Fixation Volumes 1 & 2, disco triple que recopila Fijación Oral vol.1, Oral Fixation vol.2 y videoclips de los mismos.

Se le llama  Fijación oral  al placer y/o satisfacción (no siempre sexual) de tener la boca - labios, lengua, dientes, paladar, etc- en contacto con objetos u otras cosas.